Tubandt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Tubandt (1878–1942), deutscher Chemiker
 Otto Krille, Pseudonym Eugen Tubandt (1878–1954), deutscher Schriftsteller
 Wera Tubandt geb. Krilitschewsky (1881–1944), deutsche Chemikerin